Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Andrew Pattison e Butch Walts 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Rod Frawley /  Tomáš Šmíd (primo turno)

 Paolo Bertolucci /  Claudio Panatta (quarti di finale)
 Colin Dibley /  Tim Gullikson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1980